Jørgen Hansen kan syfta på bland andra:

* Jørgen Hansen (1802–1889), dansk biskop
 Jørgen Hansen (1890–1953), dansk roddare
 Jørgen Hansen (född 1942), dansk cyklist 
 Jørgen Hansen (född 1943), dansk boxare
 Jørgen Christian Hansen (1812–1880), dansk operasångare